Kundorf ist der Name folgender Orte:

 Großkundorf, Ortsteil von Teichwolframsdorf im Landkreis Greiz, Thüringen
 Kleinkundorf, Ortsteil von Berga/Elster im Landkreis Greiz, Thüringen
 Kundorf, deutscher Name des polnischen Ortes Skrzydlice, etwa 20 Kilometer südöstlich von Görlitz